Albverein steht für

 Schwäbischer Albverein, Wanderverein für die Schwäbische Alb und angrenzende Regionen mit Sitz in Stuttgart
 Fränkischer Albverein, Wanderverein für die Fränkische Alb mit Sitz in Nürnberg